De Challenge League 2005/06 was de derde editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 15 juli 2005 en eindigde op 14 mei 2006.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Neuchâtel Xamax degradeert naar de Challenge League, FC Sion promoveert naar  de Axpo Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Axpo Super League 2005/06
Schweizer Cup 2005/06
Zwitsers voetbalelftal in 2005
Zwitsers voetbalelftal in 2006

2006
Competitievoetbal 2005/06